Alone (englisch „allein“) ist der Titel folgender musikalischer Werke:

 Alone (Album), von Modern Talking aus dem Jahr 1999
 Alone (I-Ten-Lied), aus dem Jahr 1983
 Alone (Marshmello-Lied), aus dem Jahr 2016